KMT5B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 885 амінокислот, а молекулярна маса — 99 187.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, репресорів, регуляторів хроматину, метилтрансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, міогенез, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з S-аденозил-L-метіоніном. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Метилтрансферази